Faktor har flere betydninger:
 Den almindelige sprogbetydning: et parameter, en komponent, et element, f.eks. en indbygget faktor, eller en påvirkning, en medvirkende årsag, f.eks. i sammenhængen medvirkende faktor.
 Divisor – er i aritmetikken et heltal, som ved division går op i et andet tal uden at give rest.
 Faktor (matematik) – et af de elementer der indgår i en multiplikation.
 Faktor (medicin) – trivialnavn præfix til forskellige typer medicin (se lægemiddel) der anvendes af blødere.
 Faktor (trykkeri) – en medhjælper eller mellemleder i trykkerivirksomhed, f.eks. en sætterfaktor.
 Faktor (købmand) – en leder af et faktori.
 Solfaktor – et tal, der angiver en solcremes virkning.